Jolo (otok), otok u Otočju Sulu, Filipini
 Jolo, Sulu, grad na otoku Jolo, glavni grad pokrajine Sulu
 Jolo, Zapadna Virginia

Jolo je i nadimak švedskog autora Jan Olofa Olssona.